L'Œil d'Hermès est un essai d'iconologie (1982) de Frédérick Tristan à propos des symboles cachés dans les œuvres d'art, principalement dans la peinture de la Renaissance. Ces pages ouvrent, en particulier, un regard neuf sur l'alchimie.

Essai français paru en 1982
Histoire de l'art